Homonymie de patronyme
 Catherine Sauval  (née le  à Amiens), actrice française sociétaire de la Comédie-Française 
 Georges Sauval, acteur de cinéma 
 Henri Sauval (1623-1676), avocat au Parlement et historien de Paris

 Odonymes

 La rue Sauval est une voie   de Paris. Elle a reçu en 1865 le nom de Henri Sauval (1623-1676), avocat au Parlement et historien de Paris.

Liens externes